Обервёльц () — городская община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурау. . Официальный код — 61440.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханнес Шмидхофер (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии